XI чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 29 сентября 2001 по 28 апреля 2002 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги проходили в два этапа. На первом 8 команд сыграли с разъездами в четыре круга (спаренные поединки). 6 лучших клубов по итогам первого этапа в двух финальных турах, которые прошли в Черкассах и Харькове, разыграли медали.

1 этап 

{| table width=100% 
| width=50% valign="top" |
{| border=0 cellspacing=0 cellPadovading=0 style="font-size: 85%; border-collapse: collapse;" 
| colspan=8 bgcolor=#D3D3D3 |1-й тур
|- align=center
!width=30|
!width=200|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
!width=30|
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|29.09||align=left rowspan=2|Локомотив Х — ВК Винница|| 3:0 || 25:14 || 25:21 || 25:19 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30.09|| 3:0 || 25:17 || 25:20 || 25:13 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29.09||align=left rowspan=2|Азот — Днепр-Динамо|| 3:0 || 25:22 || 25:22 || 25:18 || ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30.09|| 3:0 || 25:14 || 25:20 || 25:20 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|29.09||align=left rowspan=2|Юракадемия — Фемида|| 3:0 || 26:24 || 25:21 || 25:18 ||  ||
|-align=center bgcolor=#FFFFFF
|30.09|| 3:1 || 23:25 || 25:21 || 25:23 || 25:21 ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|29.09||align=left rowspan=2|Зарево — Маркохим|| 3:0 || 27:25 || 25:18 || 26:24 ||  ||
|-align=center bgcolor=#f5f5f5
|30.09|| 0:3 || 22:25 || 20:25 || 17:25 ||  ||
|}

| width=50% valign="top" |

|}

 2 этап 
 За 1—6 места 

 Учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

 Призёры 
 «Локомотив» (Харьков) «Азот» (Черкассы) «Юракадемия» (Харьков)'''

Переходный турнир за право играть в Суперлиге 

  «Виннице» за неявку на все матчи 4-го тура засчитаны поражения без начисления очков.

Высшая лига

За 1—6 места

Первая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2001 год в волейболе
2002 год в волейболе